Jakub Šindel (né le  à Jihlava, en Tchécoslovaquie, aujourd'hui en République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il a été repêché en ,  au total par les Blackhawks de Chicago au repêchage d'entrée de 2004. Il évolue dans l'Extraliga avec les HC Kometa Brno au poste de centre. À la suite de son essai aux Kloten Flyers, au début de la saison 2011-2012, il n'est pas conservé. À sa décharge, il s'est fracturé la mâchoire durant sa période probatoire.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004|| HC Sparta Prague || Extraliga ||34 ||5 ||1 ||6 ||14 ||13 ||1 ||1 ||2 ||2 
|-
| 2004-2005|| HC Sparta Prague || Extraliga ||10 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005|| Wheat Kings de Brandon || LHOu ||35 ||16 ||13 ||29 ||12 ||24 ||7 ||4 ||11 ||22
|-
|2005-2006|| HC Sparta Prague || Extraliga ||12 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006|| HC Lasselsberger Plzeň || Extraliga ||31 ||11 ||8 ||19 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007|| HC Lasselsberger Plzeň || Extraliga ||50 ||16 ||10 ||26 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| HC Lasselsberger Plzeň || Extraliga ||45 ||19 ||4 ||23 ||16 ||4 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
| 2008-2009|| HC Lasselsberger Plzeň || Extraliga ||22 ||4 ||4 ||8 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009|| Pelicans Lahti || SM-liiga ||23 ||7 ||8 ||15 ||12 ||8 ||2 ||2 ||4 ||8 
|-
| 2009-2010|| HC Kometa Brno || Extraliga || 44 ||11 ||9 ||20 ||34 ||12 ||5 ||1 ||6 ||10
|-
| 2010-2011|| Pelicans Lahti || SM-liiga ||59 ||15 ||18 ||33 ||16 ||4 ||3 ||1 ||4 ||0
|-
| 2011-2012|| Kloten Flyers || LNA || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
|2011-2012 || Dinamo Riga || KHL || 21|| 1|| 0|| 1|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Kärpät Oulu || SM-liiga || 11|| 0|| 3|| 3|| 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012|| Ässät Pori || SM-liiga || 9|| 0|| 0|| 0|| 4||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || HC Fassa || Serie A || 42|| 23|| 33|| 56|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || HC Fassa || Serie A || 40|| 16|| 27|| 43|| 18|| 3|| 2|| 0|| 2||4
|-
|2014-2015 || SV Caldaro || Serie A || 14|| 3|| 5|| 8|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Coventry Blaze || EIHL || 41 || 12 || 8 || 20 || 47 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Ligue Magnus || 16 || 5 || 3 || 8 || 16 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2

En équipe nationale 

|-
| 2004 || align=left| République tchèque U18 || aling=left|Championnat du monde -18 ans || 7 ||3 ||3 ||6 ||6 || align=left| Médaille de bronze

Trophées et distinstions

République tchèque

1.liga 

 Il remporte le Championnat avec le BK Mladá Boleslav en 2007-2008.

EIHL 

 Il remporte le Championnat avec les Coventry Blaze en 2014-2015.

Références 

Naissance en janvier 1986
Naissance à Jihlava
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Joueur du HC Plzeň
Joueur du HC Brno
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du EHC Kloten
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HC Fassa
Joueur du SV Caldaro
Joueur du Coventry Blaze
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Attaquant de hockey sur glace